Lijkstijfheid, een toestand van het lichaam na overlijden
Rigor mortis (film), een Nederlandse film van Dick Maas uit 1981
Rigor Mortis (Zone Stad), een aflevering van de Belgische televisieserie Zone Stad